Премия в области квантовой электроники и оптики () — награда  Европейского Физического Общества за выдающийся вклад в квантовую электронику и оптику. Присуждается в двух категориях: фундаментальные аспекты () и прикладные аспекты (). Награждение проводится с 1996 года раз в два года. Награда включает в себя медаль и 5 тысяч евро.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты 
  Лауреаты 

Награды по физике
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1996 году
Награды по алфавиту
Квантовая оптика
Квантовая электроника
Награды Европейского физического общества